Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Oklahoma City du 19 au .

Amy Frazier remporte le simple dames. En finale, elle bat Manon Bollegraf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Lou Piatek et Wendy White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1990
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en février 1990